Faltung steht für:

 Faltung (Mathematik), einen Operator in der Mathematik
 Faltung (Stochastik), einen Operator für Wahrscheinlichkeitsmaße
 Faltung (Architektur), eine von Friedrich Kiesler entwickelte Konzeption der Erzeugung von Räumen durch das seitliche Klappen von Ebenen
 Proteinfaltung, die geometrische Anordnung von Protein-Ketten in der Biochemie  
 Code-Faltung, das Verstecken und Zeigen hierarchischer Textblöcke in der Programmierung 
 das Falten von Plänen gemäß DIN 824 im technischen Zeichnen
 in der Geologie eine spezifische Weise der Gebirgsbildung 

Siehe auch:
 Falte
 Falten
 Entfaltung
 Papierfalten
 Freie Faltung